Bonnac puede referirse a: 

 Bonnac, comuna francesa situada en Ariège.
 Bonnac, comuna francesa situada en Cantal.